Malung kan syfta på:

 Malungs kommun – en kommun i Dalarnas län 1971–2007 (enbart namnbyte till Malung-Sälens kommun)
 Malung-Sälens kommun – en kommun i Dalarnas län 2007–
 Malung – en tätort i Dalarna och centralort i Malung-Sälens kommun
 Malungs socken – en socken i Dalarna
 Malungs landskommun –  en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län 1863–1970
  Malungs municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Malungs landskommun 1931–1957
 Malungs församling – en församling i Norra Dalarnas kontrakt i Västerås stift
 Malungs kyrka – en kyrkobyggnad i Malungs församling
 Malungs distrikt – ett distrikt i Malung-Sälens kommun och Dalarnas län
 Malung Township, Roseau County, Minnesota – ort i USA
 På väg till Malung – TV-program om dansband
 Molungë (Malung) – ås i Albanien